De Masters 2015, ook bekend onder de naam Unibet Masters vanwege de sponsor Unibet, is de derde editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi wordt ten opzichte van de voorgaande twee edities niet gehouden in oktober/november, maar van 31 januari tot 1 februari 2015. Het toernooi zal worden gehouden in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi is, zal het gewonnen prijzengeld niet worden opgenomen in de PDC Order of Merit.

Verdedigend kampioen is James Wade. Hij versloeg in de voorgaande editie in de finale Mervyn King met 11-10.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt meer dan de voorgaande edities £200,000.

Gekwalificeerde spelers
Voor het toernooi plaatst alleen de top 16 van de PDC Order of Merit op 5 januari 2015 zich.

Schema
De loting vond plaats op 7 januari 2015.

Darts in 2015
2015